L'espressione abuso di autorità si riferisce

 all'abuso di autorità comune del pubblico ufficiale contro un detenuto (art. 608 c.p.)
 all'abuso di autorità  militare del membro delle forze armate contro un inferiore (art. 195-197 c.p.m.p.)